Sargaço é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 As algas do ´género Sargassum
 Halimium lasianthum subsp. alyssoides

Ver também 
 Sargaça